Dinasztia – egyazon családból származó uralkodók sora, általában feudális vagy monarchikus rendszerekben, de néha választáson alapuló köztársaságokban is előfordul.
 Dinasztia, amerikai televíziós sorozat (1981–1989)